Владимировка () — село,
Дибровский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924184903. Население по переписи 2001 года составляло 179 человек .

Географическое положение 
Село Владимировка находится на расстоянии в 1 км от села Федотово и в 2-х км от посёлка Диброва. 
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Экономика 
 Свинотоварная ферма (разрушена).

Примечания